Het ATP-toernooi van Halle 2014 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 9 tot en met 15 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Roger Federer won voor de zevende keer de titel in het enkelspel en het duo Andre Begemann / Julian Knowle won het dubbelspel.

Het toernooi van 2014 trok 110.700 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle